Cristina de Lorena (en francés, Christine de Lorraine; Bar-le-Duc, 16 de agosto de 1565-Florencia, 19 de diciembre de 1637) fue la consorte del gran duque de Toscana, Fernando I de Médici.

Primeros años
Hija del duque Carlos III de Lorena y de Claudia de Valois, hija del rey Enrique II de Francia y de Catalina de Médici, la cual después de la precoz muerte de su madre se ocupó de su educación y de las tentativas matrimoniales que le garantizasen un marido de alto nivel.

Matrimonio
Las tentativas fueron largas y complicadas, pero al final fue elegido el futuro gran duque de Toscana, Fernando I de Médici, con quien Cristina se casó en 1585, aunque no se desplazó a Florencia hasta 1589. No fue una elección fácil, ya que Fernando se encontraba en una posición controvertida habiendo sido cardenal y habiendo renunciado a la púrpura después de la muerte de su hermano, Francisco I de Médici, para subir al trono.

Después de la prematura muerte de su marido en 1609, asumió la regencia de su hijo, Cosme II de Médici, destinado a suceder a su padre cuando cumpliese los 21 años, y de cuya educación se ocupó orientada a las corrientes científico-filosóficas más modernas.

Su influencia sobre los asuntos de gobierno y la vida política no fue a pesar de ello juzgada como positiva por su nieto, el gran duque Fernando II de Médici, que la alejó de la corte después de la prematura muerte de Cosme II.

Fue una mujer atraída por los saberes científicos, manteniendo una relación epistolar con Galileo Galilei, el cual dedicó a ella una de sus cuatro Lettere copernicane fechada en 1615, donde el científico refutaba que sus doctrinas estuviesen en contra de la Biblia. Antonio Santucci le dedicó la ruota perpetua, un complejo sistema de cálculos astronómicos realizado después de 1582.

Murió en Florencia en 1637.

Descendencia

Antepasados

Enlaces externos 
 La carta de Galileo a Cristina de Lorena

Nobles francesas del siglo XVI
Nobles francesas del siglo XVII
Casa de Lorena-Vaudémont
Grandes duquesas consortes de Toscana con los Médici

Duquesas consortes del siglo XVI

Duquesas consortes del siglo XVII

Nobles de Florencia del siglo XVI

Italofranceses
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Nacidos en Gran Este
Fallecidos en Florencia